Linda Elriani (1971-), joueuse britannique de squash, femme de Laurent Elriani.
  (1976-), joueur de squash français.
Patronyme arabe